Ciclope — ser mitológico de apenas um olho
 Cyclopoida — designação comum aos crustáceos copépodes do gênero Cyclops, da ordem dos ciclopoides, comuns em lagos e tanques de água doce
 Ciclope (Marvel Comics) — personagem das histórias em quadrinhos dos X-Men
 Cyclopes — género de mamíferos desdentados que inclui o Tamanduaí

Desambiguação